Црний Луг — село в складі общини Босансько Грахово, Федерація Боснія і Герцеговина.

 Црний Луг — село в складі общини Вранє.
 Црний Луг — село в складі общини Істок, Косово і Метохія.
 Црний Луг — село в складі общини Клина, Косово і Метохія.

 Црний Луг — населений пункт у Приморсько-Горанській жупанії у складі міста Делнице.